

Geografia 
 Dlouhý Most – comune del distretto di Liberec nella regione omonima, Repubblica Ceca
 Dlouhý Újezd – comune del distretto di Tachov nella regione di Plzeň, Repubblica Ceca

Persone 
 Alexa Dlouhy – ex sciatrice alpina canadese
 Lukáš Dlouhý – ex tennista ceco
 Martin Dlouhý – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 ceco